

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Gallatin – città della Contea di Daviess, Missouri
Gallatin – città della Contea di Columbia, New York
Gallatin – città della Contea di Sumner, Tennessee
Gallatin – città della Contea di Cherokee, Texas

Informatica 
Gallatin – core Intel